Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 1998:

1998
Muziek in 1998
Dancesmashes 1998